Element (lateinisch elementum „Schriftzeichen, Grundstoff“) steht für:

 Element (Mathematik), mengentheoretisch ein Objekt aus einer Menge
 chemisches Element, nicht weiter trennbarer Stoff
 Teil des Wettergeschehens, umgangssprachlich „die Elemente“, siehe Wetter #Elemente des Wetters und ihre Messung
 Teil antiker Naturphilosophie, siehe Vier-Elemente-Lehre
 Teil des chinesischen Daoismus, siehe Fünf-Elemente-Lehre
 Element (Auszeichnungssprache), Struktureinheit in Auszeichnungssprachen (etwa HTML)
 Element (Unternehmen), US-amerikanischer Skateboardhersteller
 Honda Element, Automodell
 Element (Instant-Messenger)

Elemente steht für:
 Elemente (Euklid), mathematisches Lehrbuch (3. Jh. v. Chr.)
 Elemente (Zeitschrift), deutsche rechtsextreme Zeitschrift

Siehe auch:

 Bauteil (Begriffsklärung)